Giuseppe Pomba (1795-1876), editore italiano, fondatore nel 1854 della UTET
 Luigi Pomba (figlio di Giuseppe), editore italiano,
 Giuseppe Luigi Pomba (1862 – ..., figlio di Luigi), editore italiano